Гудошников — фамилия; имеет женскую форму Гудошникова. Известные носители:
 Гудошников, Алексей Валерьевич (род. 1988) — российский журналист, ведущий телеканала «Звезда» (с 2015 года).
 Гудошников, Владимир Георгиевич (род. 1931) — Герой Социалистического Труда.
 Гудошников, Моисей Андреевич (1894—1956) — историк, кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой истории СССР Иркутского государственного университета им. А. А. Жданова.
 Гудошников, Яков Иванович (1924—1994) — литературовед, педагог, доктор филологических наук, профессор.